Dieser Artikel behandelt die japanische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010.

Aufgebot

Vorrunde 
In der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2010 in Deutschland traf die japanische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen in der Gruppe C auf Nigeria, Mexiko und England.

 Mittwoch, 14. Juli 2010, 14:30 Uhr in Augsburg
 Mexiko –  Japan 3:3 (3:1)

 Samstag, 17. Juli 2010, 15:00 Uhr in Augsburg
 Nigeria –  Japan 2:1 (2:0)

 Mittwoch, 21. Juli 2010, 11:30 Uhr in Bielefeld
 Japan –  England 3:1 (1:0)

Japan